An dro, une danse bretonne.
 Andro, un équipementier de tennis de table.
 Andro, une localité de l’Inde.